Walldorf kan syfta på:

 Walldorf, Baden-Württemberg – en stad i Rhein-Neckar-Kreis i Baden-Württemberg
 Walldorf (Thüringen) – en kommun i Thüringen
 Walldorf (Hessen) – en stadsdel i Mörfelden-Walldorf i Hessen

Se även 

Waldorf